The Burrprint: The Movie 3-D — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий 10 жовтня 2009 р. Гост: DJ Drama. Є сиквелом до The Movie: Part 2 (The Sequel) (2009). Реліз дебютував на 18-ій сходинці Rap Albums і 36-ій Independent Albums. У 2010 вийшло продовження, Burrrprint (2) HD.

У жовтні 2013 журнал Complex помістив The Burrprint: The Movie 3-D на 24-те місце списку «Найкращі реп-альбоми з назвою-каламбуром». Gucci обіграв The Blueprint Jay-Z. Реліз також містить диси на репера.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane